Les mots candidatus et candidata sont originellement deux déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin et féminin) d'un participe passé latin signifiant « vêtu de blanc ». Le mot candidatus est aussi en latin, par extension, un nom masculin signifiant « candidat » ou «  ».

Le mot candidata est aussi, dans plusieurs langues romanes, un nom (en espagnol et en portugais) ou un adjectif (en italien) féminin signifiant « candidate ».

Sciences et techniques 
En biologie :
 Candidata est un synonyme de Leucoma, un genre de papillons de la famille des Erebidae (sous-famille des Lymantriinae, tribu des Lymantriini) ;
 en taxonomie :
 le mot Candidatus (éventuellement abrégé en Ca.) est employé comme préfixe du nom binominal d'espèces de bactéries qu'on ne sait pas encore cultiver (leur dénomination est considérée comme provisoire). Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement ;
 les mots candidatus et candidata sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer certaines espèces de couleur blanche, notamment le papillon Hermathena candidata.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 La candidata est une telenovela mexicaine, diffusée de novembre 2016 à février 2017 sur Las Estrellas.

Universités 
 Candidatus philologiæ (pour les hommes) ou candidata philologiæ (pour les femmes), abrégé en cand. philol., est un grade de sciences humaines des universités danoises et norvégiennes, remplacé depuis 2007 par celui de mastergrad (l'équivalent du master).
  (pour les hommes) ou candidata realium (pour les femmes), abrégé en cand. real., est un grade de mathématiques et de sciences naturelles des universités norvégiennes, aboli en 1985.
  (pour les hommes) ou candidata scientiarum (pour les femmes), abrégé en cand. scient., est un grade des universités danoises (1980-1987) et norvégiennes (1968-1987).

Notes et références